Torch (programari), biblioteca de programari en l'àmbit d'aprenentatge profund, automàtic i en computació científica
 Torch (navegador), navegador web i suite d'Internet